Blancoa (spinnen), een geslacht van spinnen uit de familie van de trilspinnen
Blancoa (geslacht), een geslacht van planten uit de familie van de Haemodoraceae